Склад збірної Кот-д'Івуару на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...Кот-д'Івуар
С 2010